Rivarolo Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Rivarolo del Re ed Uniti – comune italiano in provincia di Cremona
Rivarolo Mantovano – comune italiano in provincia di Mantova
Rivarolo – delegazione (quartiere) del Comune di Genova, comune autonomo fino al 1926 con il nome Rivarolo Ligure